«Скала» — професіональний футбольний клуб зі Стрия, створений 1911 року
 «Скала» — професіональний футбольний клуб зі Стрия, створений 2004 року